Santiago del Campo puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Santiago del Campo, municipio de España, de la provincia de Cáceres.
Santiago del Campo, pintor español.
Santiago del Campo, periodista chileno.